Geber ist die Bezeichnung für eine Person, eine Organisation oder ein Gerät, die oder das etwas gibt:

Funktion von Personen
 Kreditgeber
 Geber von Zuschüssen und vergünstigten Darlehen; in der internationalen Entwicklungspolitik als Donor bezeichnet
 Arbeitgeber
 Auftraggeber
 Gastgeber
 Herausgeber
 Kartengeber
 Kapitalgeber
 Namensgeber

Funktion von Institutionen
 Gesetzgeber

Funktion von Geräten
 Messwertgeber, siehe Messumformer (Beispiele: Inkrementalgeber, Induktionsgeber)
 Drehgeber
 Winkellagegeber

Geber ist der Name folgender Personen:
 Geber, latinisierter Name des Alchemisten/Chemikers Dschābir ibn Hayyān, siehe auch Pseudo-Geber
 Geber, latinisierter Name des Mathematikers Dschabir ibn Aflah
 David Geber, US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Eduard Geber (1841–1891), österreichischer Mediziner
 Eva Geber (* 1941), österreichische Grafikerin, Autorin und Kulturpublizistin
 Hans Geber (1889–1973), deutscher Architekt
 Sarah Geber (* 1985), deutsche Medienwissenschaftlerin

Außerdem:
 Geber (Lohmar), Stadtteil von Lohmar in Nordrhein-Westfalen
 Geber (Mondkrater), benannt nach Al-Ishbili Abu Muhammad Gabir ibn Aflah